Семён Александрович Подокшин (; 1931—2004) — советский и белорусский учёный-философ и историк-медиевист. Кандидат исторических наук (1964), доктор философских наук (1987).

Старший научный сотрудник Института философии и права Академии наук Белорусской ССР (затем — Институт философии Национальной академии наук Беларуси).

Лауреат Государственной премии БССР (1984). Награждён Медалью Франциска Скорины (1993).

Научные работы по проблемам философии истории и культуры, национального самосознания, истории философии и общественно-политической мысли Беларуси эпохи Возрождения и Реформации.

Основные труды 
 
 
  (обл.)
 

При участии С. А. Подокшина вышли следующие книги:
 От Вишенского до Сковороды: (Из истории философской мысли на Украине XVI—XVIII вв.). 1972.
 Очерки истории философской и социологической мысли Белоруссии (до 1917 г.). 1973.
 Идеи гуманизма в общественно-политической и философской мысли Белоруссии (Дооктябрьский период). 1977.
 Идейные связи прогрессивных мыслителей братских народов (XVII—XVIII вв.). 1978.
 Идеи материализма и диалектики в Белоруссии. 1980.

Литература 
 Республика Беларусь: Энциклопедия. [В 7 т.]. Т. 6. — Минск, 2008.
 Гуманитарии и обществоведы НАН Беларуси. — Минск, 1997.
 Институт философии НАН Беларуси: Источник и символ самосознания культуры. ― Минск, 2011.
 Библиография диссертаций, защищённых и подготовленных в Белорусской ССР (1956—1965). — Минск, 1966.
 Ведомости Верховного Совета Белорусской ССР, 1991 год, № 15(17), ст. 189

Ссылки 
 Каталог ЦНБ НАН Беларуси — Справка: Подокшин, Семен Александрович
 История Института социологии НАН Беларуси

Историки СССР
Историки Белоруссии
Историки философии
Медиевисты
Философы СССР
Философы Белоруссии
Лауреаты Государственной премии БССР